Adam Ostrowski (1919–2018) – polski lotnik
 Adam Ostrowski (1911–1977) – polski prawnik
 Adam Ostrowski (ur. 1980) – polski raper, pseudonim O.S.T.R.
 Adam Ostrowski (1945–2022) – polski zapaśnik